Baradero kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Baradero, kommun, Buenos Aires, 
 Baradero (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar